С момента основания Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу (основанного клубами старого Первого дивизиона), его матчи принимали 60 футбольных стадионов. Первый раунд в истории Премьер-лиги прошёл 15 августа 1992 года: в нём сыграли 22 клуба на 11 стадионах. После трагедии на «Хиллсборо» 1989 года был составлен доклад Тейлора, рекомендующий полное исключение стоячих трибун (террас) на стадионах к началу сезона 1994/95 с их заменой на полностью сидячие трибуны. Однако после выхода «Фулхэма» в Премьер-лигу из Чемпионата Футбольной лиги в сезоне 2000/01, стоячие трибуны временно вернулись в Премьер-лигу, так как Футбольная ассоциация представила «дачникам» дополнительное время для реконструкции стадиона «Крейвен Коттедж». Однако перестройка стадиона шла медленно, и «Фулхэм» вынужден был играть на «Лофтус Роуд». Лишь в сезоне 2004/05 клуб вернулся на обновлённый «Крейвен Коттедж».

Стадион «Терф Мур» стал 50-м стадионом в истории Премьер-лиги. 19 августа 2009 года на нём был сыгран первый матч в Премьер-лиге, в котором встретились хозяева поля, клуб «Бернли», и «Манчестер Юнайтед». Стадион «Блумфилд Роуд» футбольного клуба «Блэкпул» стал 51-м стадионом в истории английской Премьер-лиги. Первый матч Премьер-лиги в истории прошёл на нём 28 августа 2010 года. В нём хозяева приняли клуб «Фулхэм»; встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Стадион «Суонси Сити», «Либерти», стал 52-м стадионом Премьер-лиги. 53-м стадионом, который принял матчи Премьер-лиги, стал стадион «Кардифф Сити» в сезоне 2013/14. 54-м стадионом Премьер-лиги стал «Дин Корт». 55-м стадионом Премьер-лиги стал «Лондон», 56-м, 57-м и 58-м — «Амэкс», «Джон Смитс» и «Уэмбли». 59-м стадионом Премьер-лиги стал «Тоттенхэм Хотспур», а 60-м — «Брентфорд Коммьюнити».

Стадионы 
Полужирным шрифтом отмечены стадионы клубов, участвующих в Премьер-лиге сезона 2021/22; курсивом отмечены разрушенные стадионы.

См. также 
 Список футбольных стадионов Англии

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Англия Премьер-лига